Кубок світу ФІДЕ 2013 — шаховий турнір, який проходив в норвезькому місті Тромсе з 10 серпня по 3 вересня 2013 року за нокаут-системою за участі 128 шахістів. Переможцем турніру став Володимир Крамник.

Формат турніру 
На всіх стадіях, крім фіналу та матчу за 3-тє місце, матчі складаються з 2 партій з контролем ФІДЕ (90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з першого), у випадку нічиєї після двох (у фіналі чотирьох) партій, наступного дня грається тай-брейк. Формат тай-брейка має такий вигляд:
 Дві швидкі партії з контролем 25 хвилин + 10 секунд на хід;
 Якщо після двох швидких партій матч знову закінчився внічию, ще дві швидкі партії (10 хвилин плюс 10 секунд на хід);
 Якщо і після цих двох партій рахунок нічийний, опоненти грають дві бліц-партії (5 хвилин плюс 3 секунди на хід);
 Якщо всі ці міні-матчі не виявлять переможця, то у вирішальній партії (Армагедон) білі отримують 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го, нічия на користь чорних.
У фіналі та матчі за 3 місце грається 4 партії з контролем ФІДЕ.
Фіналісти турніру здобувають путівку на турнір претендентів 2014 року за право зіграти у матчі за чемпіонську шахову корону.

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд становить — 1.600.000 доларів. Переможець отримує 120.000 доларів, фіналіст — 80.000, півфіналісти — 50.000.

Календар 
Відкриття турніру — 10 серпня

Учасники 
Рейтинг шахістів станом на 1.07.2013 року.

Левон Аронян , 2813 (R)
Фабіано Каруана , 2796 (R)
Володимир Крамник , 2784 (R)
Олександр Грищук , 2780 (WC)
Сергій Карякін , 2776 (R)
Хікару Накамура , 2775 (R)
Борис Гельфанд , 2773 (R)
Гата Камський , 2763 (R)
Шахріяр Мамед'яров , 2761 (R)
Леньєр Домінгес Перес , 2757 (R)
Руслан Пономарьов , 2756 (WC)
Ван Хао , 2752 (R)
Петро Свідлер , 2746 (WC)
Майкл Адамс , 2740 (R)
Петер Леко , 2737 (R)
Олександр Морозевич , 2736 (R)
Микита Вітюгов , 2734 (E12)
Аніш Гірі , 2734 (R)
Василь Іванчук , 2733 (WC)
Теймур Раджабов , 2733 (R)
Дмитро Андрєйкін , 2727 (E12)
Антон Коробов , 2720 (E13)
Максим Ваш'є-Лаграв , 2719 (PN)
Ян Непомнящий , 2717 (R)
Давід Навара , 2715 (PN)
Етьєн Бакро , 2714 (E12)
Євген Алєксєєв , 2714 (E13)
Дмитро Яковенко , 2713 (E12)
Ле Куанг Льєм , 2712 (AS13)
Олександр Арещенко , 2709 (E13)
Володимир Малахов , 2709 (E12)
Євген Томашевський , 2709 (R)
Уеслі Со , 2708 (Z3.3)
Лоран Фрессіне , 2708 (E12)
Олександр Рязанцев , 2708 (E12)
Франсіско Вальєхо Понс , 2706 (E12)
Павло Ельянов , 2702 (E13)
Радослав Войташек , 2701 (R)
Олександр Моїсеєнко , 2699 (E13)
Сергій Мовсесян , 2699 (E13)
Юдіт Полгар , 2696 (PN)
Олексій Широв , 2696 (R)
Баадур Джобава , 2693 (E12)
Володимир Акопян , 2691 (E12)
Лазаро Брусон , 2689 (Z2.3)
Лі Чао , 2686 (AS13)
Андрій Волокітін , 2688 (E12)
Ернесто Інаркієв , 2680 (E12)
Маркус Раггер , 2680 (E13)
Хуліо Гранда , 2679 (AM12)
Юрій Криворучко , 2678 (E12)
Віктор Бологан , 2672 (E12)
Олексій Дрєєв , 2668 (E12)
Сергій Федорчук , 2667 (E13)
Олександр Оніщук , 2667 (Z2.1)
Максим Матлаков , 2665 (E12)
Олександр Шиманов , 2664 (E13)
Євген Романов , 2662 (E13)
Ельтадж Сафарлі , 2660 (E13)
Крішнан Сашікіран , 2660 (AS13)
Вадим Звягінцев , 2662 (E13)
Денис Хісматуллін , 2658 (E12)
Юй Яньї , 2657 (AS12)
Ігор Лисий , 2656 (E13)

Андрей Істрецеску , 2651 (E13)
Олександр Бєлявський , 2651 (E13)
Михайло Кобалія , 2651 (E12)
Даріуш Сверч , 2650 (J11)
Константін Лупулеску , 2650 (E13)
Бассем Амін , 2650 (AF)
Антон Філіппов , 2643 (Z3.4)
Гевейн Джонс , 2643 (E12)
Ян Смітс , 2643 (E12)
Едуардо Іттурізага , 2642 (Z2.3)
Даніїл Дубов , 2638 (E13)
Сергій Азаров , 2636 (E12)
Збінек Грачек , 2635 (E12)
Парімар'ян Негі , 2634 (AS12)
Рафаель Лейтан , 2632 (Z2.4)
Грант Мелкумян , 2632 (E13)
Іван Попов , 2632 (E13)
Євген Постний , 2631 (E13)
Євген Наєр , 2628 (E12)
Рей Робсон , 2628 (Z2.1)
Нгуєн Нгок Чионг Шон , 2625 (Z3.3)
Мартин Кравців , 2620 (E13)
Ісан Рейналдо Ортіс Суарес , 2612 (AM13)
Хоу Іфань , 2600 (PN)
Йон Людвіг Хаммер , 2599 (ON)
Ахмед Адлі , 2596 (AF)
Александр Фієр , 2595 (Z2.4)
Сабіно Брунелло , 2593 (E13)
Дієго Флорес , 2593 (AM13)
Рубен Фельгаєр , 2586 (Z2.5)
Ларрі Крістіансен , 2584 (Z2.1)
Олександр Іпатов , 2583 (J12)
Алехандро Рамірес , 2583 (Z2.1)
Ерік Хансен , 2581 (AM12)
Грегорі Кайданов , 2577 (AM12)
Олівер Барбоса , 2572 (AS12)
Марк Парагуа , 2569 (AS13)
Башкаран Адхібан , 2567 (AS13)
Сімен Агдестейн , 2567 (ON)
Сандро Мареко , 2562 (Z2.5)
Вей І , 2557 (PN)
Олександр Шабалов , 2553 (AM12)
Васіф Дурарбейлі , 2549 (E12)
Даріні Поурія , 2548 (Z3.1)
Хорхе Корі , 2543 (AM13)
Ян Кшиштоф Дуда , 2536, IM (PN)
Салех Салем , 2531 (AS12)
Конрад Холт , 2530 (Z2.1)
Батор Самбуєв , 2530 (Z2.2)
Лейф Ерленд Йоханнессен , 2520 (ON)
Ван Юнгоу , 2509, IM (Z3.5)
Ліу Куінгнан , 2500, IM (AS12)
Анна Ушеніна , 2500 (WWC)
Торбйорн Рінгдаль Хансен , 2492 IM (ON)
Ессам Ель Джінді , 2490 (AF)
Самі Шокер , 2487, IM (Z4.2)
Лю Юпінг , 2483, IM (Z3.5)
Зіаур Рахман , 2470 (Z3.2)
Дейзі Корі , 2439, WGM (AM13)
Алі Себбар , 2371, без титулу (Z4.1)
Ігор Б'єлобрк , 2341, IM (Z3.6)
Джиліан Бвайя , 2341, FM (Z4.3)
Г.Акаш , 2332, IM (Z3.6)
Міхаїл Марков , 2305, без рейтинга (Z3.4)

Всі учасники за замовчуванням є гросмейстерами, якщо не вказано іншого.

Шляхи відбору на турнір:

 WC: Фіналісти та півфіналісти Кубка Світу ФІДЕ 2011
 WWC: Чемпіонка світу серед жінок 2012
 J11 та J12: Чемпіони молодіжного чемпіонату світу 2011 та 2012
 R: За рейтингом (березень 2012 року по січень 2013 року)
 E12 та E13: Квота за підсумками чемпіонату Європи 2012 та 2013 рр.
 AM12 та AM12: Квота за підсумками чемпіонату Америки 2012 та 2013 рр. 

 AS12 and AS13: Квота за підсумками чемпіонату Азії 2012 та 2013 рр.
 AF: Представники Африканського континенту
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7, Z4.1, Z4.2, Z4.3: Представники зональних турнірів
 PN: Квота президента ФІДЕ
 ON: Квота організаторів

Магнус Карлсен, Вішванатан Ананд та Веселін Топалов відмовились брати участь у турнірі.

Результати (5-7 раунди)

Фінальна частина

Фінал 
Фінал, 30 серпня — 2 вересня

Результати (1-4 раунди)

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кубка світу ФІДЕ 2013 року  
 Кубок світу онлайн на chessdom.com  
 Кубок світу онлайн на liveschach.net  
 Кубок світу на chesspro.ru  
 Огляд Адріана Михальчишина. Кубок Світу

Шахові турніри 2013
Кубок світу із шахів
Серпень 2013
Вересень 2013